Tonalitet je naziv za ukupnost svih značajki koje povezuju niz tonova ili akorda neke skladbe. Imenuje se prema I. stupnju, odnosno tonici odgovarajuće durske ili molske ljestvice:

Glazbena teorija

fa:کلید (موسیقی)